Сент-Восток () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 14 019 человек.

Код INSEE кантона 1751. Всего в кантон Сент-Восток входят 7 коммун, из них главной коммуной является Сент.

Коммуны кантона 

 Шанье — население 3293 чел.
 Коломбье — население 318 чел.
 Куркури — население 694 чел.
 Ла-Шапель-де-По — население 891 чел.
 Ла-Жар — население 295 чел.
 Ле-Гон — население 1645 чел.
 Сент

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта